Стретфорд:

 Стретфорд — город в муниципальном районе Траффорд, графство Большой Манчестер, Англия.
 Стретфорд Энд — трибуна в западной части «Олд Траффорд», футбольного стадиона английского клуба «Манчестер Юнайтед».

См. также 
 Стратфорд